De Golf Cup of Nations 1974 was de 3e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden in Koeweit van 15 maart 1974 tot en met 29 maart 1974. Koeweit won het toernooi door in de finale Saoedi-Arabië te verslaan.

Geplaatste teams

Voorronde

Koeweit kwam in de groep met de verliezers van de andere wedstrijden.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knockout-fase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1974
Voetbal in Koeweit
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Koeweit